Diòpites, impostor grec 
 Diòpites, legislador atenenc 
 Diòpites d'Atenes, general atenenc